Halicyclops fimbriatus – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tych skorupiaków została opublikowana w 1853 roku przez niemieckiego zoologa Johanna Gustava Fischera.

Przypisy 

Halicyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1853 roku